Матч за звание чемпиона мира по международным шашкам 1981 года проводился между чемпионом мира международным гроссмейстером  Анатолием Гантваргом (СССР) и претендентом, международным гроссмейстером Хармом Вирсмой (Нидерланды) с 2 по 29 ноября 1981 года в нескольких городах Нидерландов. Матч состоял из 20 партий. Со счётом 22-18 победил Харм Вирсма.

Таблица матча

Ссылки 
 Результаты матча и партии на сайте KNDB 

1981 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1981 году
Шашки в Нидерландах
Ноябрь 1981 года
Чемпионаты мира по международным шашкам
Чемпионаты мира в Нидерландах